Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2012 — 5-й ежегодный турнир в Белоруссии по пляжному футболу. Чемпионат проходит по системе Гран-при.

Чемпионом во второй раз стал борисовский БАТЭ.

Участники чемпионата

Снялись с турнира 
 Кобрин

Календарь турнира

Турнирная таблица

Ссылки 
 Пляжный БАТЭ - чемпион Беларуси-2012! — Официальный сайт ФК БАТЭ Борисов
 Пляжники победили на "Гран-при Витебске" — Официальный сайт ФК БАТЭ Борисов
 Завершен "Гран-при Борисова" по бич-сокеру — Официальный сайт ФК БАТЭ Борисов

Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу